Make Mine Swedish Style – longplay szwedzkiej piosenkarki Moniki Zetterlund, nagrany w Londynie i wydany w listopadzie 1964 roku nakładem wydawnictwa muzycznego Philips Records. Album powstał przy akompaniamencie The Bill McGuffie Quartet.

Album doczekał się wielu reedycji, między innymi na terenie Skandynawii w 2001 roku oraz w Japonii w 2012 oraz 2014 roku (nakładem Universal Music).

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy Moniki Zetterlund
Albumy jazzowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1964